Tomac ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Tomac (* 1981), rumänischer Politiker und Journalist
 Helmut Tomac (* 1965), österreichischer Polizist und Verwaltungsjurist, Landespolizeidirektor Tirols
 John Tomac (* 1967), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Marta Tomac (* 1990), kroatisch-norwegische Handballspielerin
 Zdravko Tomac (1937–2020), jugoslawischer bzw. kroatischer Politiker (BdKJ, SDP)